

Codici 
 003 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Montpellier

Altro 
 003 – Jason Walters, agente doppio 0 nei romanzi e nei film di James Bond